Rummelplatz der Liebe bezeichnet:

 Rummelplatz der Liebe (1928), US-amerikanisches Filmmelodrama von George Fitzmaurice
 Rummelplatz der Liebe (1954), deutsch-amerikanischer Spielfilm von Kurt Neumann